Черниця — монахиня, учасниця релігійної громади, котра веде аскетичне життя у громаді (жіночий монастир) або на самоті.

Топоніми

Села:
 Черниця — Львівська область, Золочівський район
 Черниця — Львівська область, Стрийський район
 Черниця — Рівненська область, Рівненський район
 Черниця — колишня назва села Барвинівка, Житомирська область, Звягельський район

Річки:
 Черниця — річка у Львівській області, притока Дністра
 Черниця — річка у Тернопільській області, притока Гнилої

Села:
 Черниця () — Мінська область, Логойський район
 Черниця () — Мінська область, Смолевицький район, Пекалинська сільська рада
Хутір:
 Черниця () — Мінська область, Смолевицький район, Пекалинська сільська рада

Черниця () — село, Бургаська область, община Сунгурларе

Черниця (; ) — село, у самопроголошеній ПМР, Григоріопольський район

Населені пункти та їхні частини
 Черниця — гміна в Вроцлавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Черниця — село в гміні Єжув-Судецький Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Черниця — село в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Черниця — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Черниця — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Черниця — село в гміні Гашовіце Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Черниця — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Кінематограф 
 «Черниця» () — фільм жахів 2005 року (Іспанія, Велика Британія)
 «Черниця» () — американський фільм жахів 2018 року.

Див. також 
 Жіночий монастир
 Чорниця

Примітки